Daulia ist:

 Antike Stadt in Treport bei Vlora
 Namensvariante der antiken griechischen Stadt Daulis
 Name eines Titularbistums der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Daulia